|-
| 172201 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172202 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172203 - ||  || 30 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172204 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 172205 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172206 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172207 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172208 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172209 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172210 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172211 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172212 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172213 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172214 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172215 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172216 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172217 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172218 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172219 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172220 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172221 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172222 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172223 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172224 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172225 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172226 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172227 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172228 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172229 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172230 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172231 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172232 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172233 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172234 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172235 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172236 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172237 - ||  || 13 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172238 - ||  || 14 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172239 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172240 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172241 - ||  || 12 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172242 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172243 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172244 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172245 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172246 - ||  || 13 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172247 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172248 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172249 - ||  || 13 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172250 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || , 
|-
| 172251 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 172252 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172253 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172254 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172255 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172256 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172257 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172258 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172259 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172260 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172261 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172262 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172263 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172264 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172265 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172266 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172267 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172268 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172269 Tator ||  || 9 octombrie 2002 || Mülheim-Ruhr || 
|-
| 172270 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172271 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172272 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172273 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172274 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172275 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172276 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172277 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172278 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172279 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172280 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172281 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172282 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172283 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172284 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172285 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172286 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172287 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172288 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172289 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172290 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172291 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172292 - ||  || 11 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172293 - ||  || 11 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172294 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172295 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172296 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172297 - ||  || 6 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172298 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172299 - ||  || 7 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172300 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-